B24 ou B-24 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Blackburn B-24 Skua, un avion militaire britannique de la Seconde Guerre mondiale ;
 Consolidated B-24 Liberator, un bombardier américain de la Seconde Guerre mondiale.

Jeu vidéo 
 B-24, un jeu vidéo sorti en 1987.

Médecine 
 Immunodéficience humaine virale, sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Route 
  Autoroute espagnole B-24, une voie rapide d'accès à l'est de Barcelone depuis Vallirana.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres